Landesstraße 72 steht für:

 Landesstraße 72 (Nordrhein-Westfalen), Landesstraße in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Landesstraße 72 (Sachsen-Anhalt), Landesstraße in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Landesstraße 72 (Tirol), Landesstraße in Tirol, Österreich, siehe Hahntennjoch #Straßenverlauf